Kaffeemühle bezeichnet:

 Kaffeemühle, Mühle, mit der geröstete Kaffeebohnen zu Kaffeepulver verarbeitet werden
 Kaffeemühle (Radebeul), mittlerweile abgerissenes Wohnhaus in der sächsischen Stadt Radebeul
 Kaffeemühle, Gemeindeteil von Herl, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Spitzname der KkStB 97, eine Tenderlokomotivreihe der k.k. österreichischen Staatsbahnen (kkStB)

Siehe auch:
 Kaffeemühlenhaus, auch Würfelhaus, Wohnhaus in einer typischen Bauform, das vor allem in den 1880er- bis 1900er-Jahren errichtet wurde
 Hamburger Kaffeemühle, freistehendes Haus, das in einem für Hamburg typischen Baustil erbaut wurde